Gérard Voisin – ur. w 1934 r., rzeźbiarz i poeta francuski, 
 Gérard Voisin – ur. w. 1945 r., polityk francuski.